Dehaene, De Haene, Dehaen  ou De Haen est un nom de famille notamment porté par :
 Frédéric Dehaëne (né en 1970), joueur de hockey sur glace français ;
Ghislaine Dehaene-Lambertz (née en 1959), neuroscientifique française ;
 Jacques Dehaene (1809-1882), homme d'église français ;
 Jean Dehaene (1904-1939), condamné à mort pour le meurtre de sa femme et de son beau-père à Dinan, il fut le premier condamné à mort en France dont l'exécution ne fut pas publique, réalisée dans la cour de la prison de Saint-Brieuc ;
 Jean-Luc Dehaene (1940-2014), homme politique belge ;
 Luc Dehaene (né en 1951), homme politique belge ;
 Marion Dehaene, réalisatrice française ;
 Stanislas Dehaene (né en 1965), neuroscientifique français ;
 Tom Dehaene (né en 1969), homme politique belge ;
 Victor De Haen (1866-1934), sculpteur belge.

Jurisprudence 
Arrêt Dehaene, arrêt du Conseil d'État français sur le droit de grève des fonctionnaires.

Notes et références